Бейра — власна назва.

Топоніми

Бейра — місто.
 Бейрівська архідіоцезія

Бейра — провінція.
 Берегова Бейра — провінція.
 Верхня Бейра — провінція.
 Нижня Бейра — провінція.
 Агіар-да-Бейра — муніципалітет.
 Алвіту-да-Бейра — парафія.
 Бейра-Гранде — парафія.
 Моймента-да-Бейра — муніципалітет.
 Монфорте-да-Бейра — парафія.
 Помбейру-да-Бейра — парафія.
 Сан-Вісенте-да-Бейра — парафія.
 Сан-Жорже-да-Бейра — парафія.
 Селоріку-да-Бейра — муніципалітет.

Інше 
 Бейра — східноафриканська антилопа.
 Бейра-Мар — футбольний клуб.